Verwaltungsrat steht für:
 ein Gremium
 Verwaltungsrat (Schweiz), Führungsgremium einer Aktiengesellschaft
 Verwaltungsrat (Deutschland), in öffentlich-rechtlichen Institutionen
 Board of Directors eines Unternehmens nach anglo-amerikanischem Modell
 Geschäftsführung einer Europäischen Gesellschaft

 eine Amtsbezeichnung
 im Höheren Dienst (Besoldungsgruppe 13 der Besoldungsordnung A) in einigen Öffentlichen Verwaltungen in Deutschland, Höherer Dienst #Besoldungsordnung A